Šarbanovac est un toponyme qui peut désigner :
Šarbanovac, une localité de Serbie située dans la municipalité de Bor, district de Bor ;
Šarbanovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar ;
Šarbanovac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar.